SK Telč je historický název těchto klubů:
SK Telč (fotbalový klub) – fotbalový klub v Telči
SK Telč (klub ledního hokeje) – klub ledního hokeje v Telči